Nimrod – postać biblijna
 Hawker Siddeley Nimrod – brytyjski samolot patrolowy
 Nimrod – album zespołu Green Day
 40.M Nimród – węgierskie działo samobieżne
 Nimrod – moszaw w Izraelu
 Nimrod – twierdza krzyżowców na północy Izraela
 Operacja Nimrod – akcja uwolnienia przez brytyjską jednostkę specjalną SAS zakładników przetrzymywanych w ambasadzie Iranu w Londynie
 Nimrod – rodzaj komputera
 Nimrod – miasto w USA
 Nimrod (1959-) – czadyjski pisarz, poeta, eseista i dziennikarz